Дживани () — творческий псевдоним выдающегося армянского поэта, музыканта и ашуга Сероба Степановича Левоняна.